Эта статья о верхнем притоке Колвы. Статью о нижнем притоке см. здесь

Сурья — река в России, протекает в Чердынском районе Пермского края. Устье реки находится в 406 км по левому берегу реки Колва. Длина реки составляет 19 км.

Исток реки на отрогах Северного Урала в междуречье Колвы и Вишеры. Генеральное направление течения — северо-запад, всё течение проходит по ненаселённой местности, среди холмов, покрытых берёзово-еловым лесом. Течение — быстрое. Впадает в Колву в урочище Сурья.

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от водомерного поста у села Бондюг до города Березники, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010100212111100005539
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111100553
 Код бассейна — 10.01.01.002
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Притоки Колвы (приток Вишеры)
Реки Чердынского района